Ülejõe (Anija)
 Ülejõe (Järva)
 Ülejõe (Märjamaa)
 Ülejõe (Rae)
 Ülejõe (Rapla)
 Ülejõe (Türi)